João Chaves ist der Name folgender Personen:

* João Bosco de Freitas Chaves (* 1974), brasilianischer Fußballspieler
 João Carlos Pinto Chaves (* 1982), brasilianischer Fußballspieler, siehe João Carlos (Fußballspieler, 1982)